DLW steht für:
 Deutsche Linoleum-Werke
 Delaware, Lackawanna and Western Railroad, amerikanische Bahngesellschaft
 Diesel Locomotive Works, indischer Lokhersteller
 Powiat Lwówecki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung